Шануэн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шануэн, Жюльен (1870—1899) — французский военный.
 Шануэн, Шарль (1835—1915) — французский офицер, министр обороны Франции с 17 сентября 1898 по 25 октября 1898.

 Chanoine Frères (фр.) — шампанский винный дом.